Niemcy:
 Dümpten – dzielnica Mülheim an der Ruhr
 Dümpten – dzielnica Oberhausen